Stati Uniti d'America

Mayville
Mayville – villaggio della Contea di Tuscola, Michigan
Mayville – villaggio della Contea di Chautauqua, New York
Mayville – città della Contea di Clark, Wisconsin
Mayville – città della Contea di Dodge, Wisconsin